

Persone 
 Alfred Landé – fisico tedesco-statunitense
 Jean-Baptiste Landé – ballerino e maestro di balletto francese
 Jørn Lande – cantante norvegese

Pagine correlate 
 La Lande